«Непоседа Зу» (оригинальное название Зу) — французский мультсериал, произведённый в 2012—2013 годах. В России до 2014 года транслировался в «Узнавайке» телеканала Disney. В настоящее время транслируется на канале «Карусель».

Персонажи

Основные 
 Зу — главный протагонист сериала. Молодая, любящая веселиться зебра. Ему 5 лет. Сосед Элзи и её лучший друг. В каждой серии Зу находит новые приключения.
 Пок — небольшая калита. Живёт в доме у Зу и постоянно летает рядом с ним. Часто участвует в приключениях Зу. Не умеет говорить, только чирикает, однако Зу его понимает.
 Элзи  — лучшая подруга и соседка Зу. Часто играет с ним. Проходит во двор к Зу через сломанный забор.
 Дедушка — дедушка Зу по отцовской линии. Любит чинить поломки. Единственный из взрослых, который часто играет с Зу.

Второстепенные 
 Зиниа — кузина Зу. Имеет два торчащих зуба спереди. Балерина. Имеет богатых родителей.
 Зак  — нетерпеливая зебра, друг Зу. Не имеет маму, но имеет отца — мистера Зоей.
 Папа — папа Зу. 
 Мама — мама Зу. Называет своего сына — Бизу. 
 Бабушка — бабушка Зу по отцовской линии. Всегда что-нибудь готовит.
 Прабабушка — прабабушка Зу. Часто целует правнука.

Релиз

Серии

Примечания 

Мультсериалы Франции